

Aziende 
 Wirtgen – azienda d'ingegneria meccanica tedesca
 Wirtgen Group – azienda edile internazionale tedesca

Persone 
 Luc Wirtgen – ciclista su strada lussemburghese
 Philipp Wilhelm Wirtgen – botanico tedesco
 Tom Wirtgen – ciclista su strada lussemburghese